XXVIII турнир Мировой лиги проходил со 2 июня по 8 июля 2017 года с участием 36 команд. Титул чемпиона Мировой лиги во второй раз завоевала сборная Франции.

Участники и система соревнования 
Состав участников турнира был утверждён 13 сентября 2016 года в Лозанне. Дебютируют в Мировой лиге сборные Эстонии и Австрии (победитель и бронзовый призёр Евролиги-2016), заменившие команды Кубы и Пуэрто-Рико.

Формула проведения турнира Мировой лиги аналогична прошлогодней, когда в соревновании впервые участвовали 36 команд. В рамках интерконтинентального раунда в первом и втором дивизионах команды за три недели провели 9 мини-турниров с участием четырёх сборных в каждом, результаты матчей шли в общую турнирную таблицу. В третьем дивизионе было сыграно 6 мини-турниров.

В финальный раунд первого дивизиона вышли 6 команд, включая сборную Бразилии на правах его организатора. Участники «Финала шести» разбиты на 2 группы и по итогам матчей в один круг по две команды из каждой группы вышли в полуфинал. В финальные раунды второго и третьего дивизионов вышли по 4 команды, включая организаторов — сборные Австралии и Мексики соответственно.

Интерконтинентальный раунд

Первый дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A1 (Пезаро)

Группа B1 (Нови-Сад)

Группа C1 (ЦВ «Санкт-Петербург», Казань)

Группа D1 (Тегеран)

Группа E1 (Варна)

Группа F1 (По)

Группа G1 (Кордова)

Группа H1 (Катовице, Лодзь)

Группа I1 (Антверпен)

Самые результативные

Второй дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A2 (Сеул)

Группа B2 (Попрад)

Группа C2 (Анкара)

Группа D2 (Хельсинки)

Группа E2 (Такасаки)

Группа F2 (Ческе-Будеёвице)

Группа G2 (Куньшань)

Группа H2 (Каир)

Группа I2 (Гаага)

Третий дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A3 (Барселона)

Группа B3 (Биело-Поле)

Группа C3 (Франкфурт-на-Майне)

Группа D3 (Таллин)

Группа E3 (Тунис)

Группа F3 (Линц)

Финальный раунд

Третий дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Второй дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Первый дивизион 
Матчи прошли с 4 по 8 июля в Куритибе на футбольном стадионе «Арена Байшада».

Группа J1

Группа K1

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
 : Антуан Бризар, Стефан Буайе, Дерил Бультор, Женя Гребенников, Гийом Кеск, Тревор Клевено, Николя Ле Гофф, Кевин Ле Ру, Жюльен Линель, Эрвин Нгапет, Николя Россар, Тибо Россар, Бенжамен Тоньютти, Бартелеми Шинениезе, в матчах интерконтинентального раунда также играл Жан Патри. Главный тренер — Лоран Тийи.

 : Бруно, Лукас Ло, Лукас, Маурисио Боржес, Маурисио Соуза, Отавио, Рафаэл, Ренан Буятти, Рикардо Лукарелли, Родригиньо, Талес, Тьяго, Уоллес, Эдер, в матчах интерконтинентального раунда также играли Дуглас, Липе, Мурило Радке и Эвандро. Главный тренер — Ренан Дал Зотто.

 : Блэр Банн, Райли Барнс, Лукас ван Беркель, Янсен Даниэль ван Дорн, Шарон Вернон-Эванс, Грэм Виграсс, Джейсон Дерокко, Стивен Тимоти Маар, Стивен Маршалл, Джон Гордон Перрин, Тайлер Сандерс, Бретт Джеймс Уолш, Николас Хоаг, Артур Шварц, в матчах интерконтинентального раунда также играл Брэдли Гантер. Главный тренер — Стефан Антига.

 : Тейлор Аверилл, Тори Дефалько, Джеффри Джендрик, Карсон Кларк, Мика Кристенсон, Дэниел Макдоннелл, Гарретт Муагутутия, Бенджамин Патч, Тейлор Сандер, Дэвид Смит, Дастин Уоттен, Кавика Шоджи, Эрик Шоджи, Томас Яшке, в матчах интерконтинентального раунда также играли Томас Кармоди и Джейк Ланглуа. Главный тренер — Джон Спироу.

 : Сергей Антипкин, Дмитрий Волков, Максим Жигалов, Артём Зеленков, Александр Кимеров, Егор Клюка, Дмитрий Ковалёв, Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Роман Мартынюк, Егор Феоктистов, Александр Чефранов, Дмитрий Щербинин, в матчах интерконтинентального раунда также играли Денис Бирюков, Илья Власов и Павел Панков. Главный тренер — Сергей Шляпников.

 : Александар Атанасиевич, Максим Бакулевич, Марко Ивович, Никола Йовович, Милан Катич, Урош Ковачевич, Петар Красманович, Дражен Лабурич, Сречко Лисинац, Невен Майсторович, Александар Околич, Неманя Петрич, Марко Подрашчанин, Горан Скундрич, в матчах интерконтинентального раунда также играли Александар Благоевич и Миран Куюнджич. Главный тренер — Никола Грбич.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Александар Атанасиевич — 56,14
  Рикардо Лукарелли — 54,87
  Эрвин Нгапет — 52,71
  Тейлор Сандер — 50,00
  Томас Яшке — 48,45
 Блок (очки в среднем за сет)
  Ильяс Куркаев — 1,00
  Грэм Виграсс — 0,80
  Вадим Лихошерстов — 0,75
  Кевин Ле Ру — 0,68
  Сречко Лисинац — 0,67

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Кевин Ле Ру — 0,32
  Тейлор Сандер — 0,29
  Маурисио Боржес — 0,28
  Эрвин Нгапет — 0,26
  Дэвид Смит — 0,24
 Защита (диги в среднем за сет)
  Блэр Банн — 3,07
  Женя Гребенников — 3,00
  Тайлер Сандерс — 2,60
  Эрик Шоджи — 2,35
  Талес — 2,11

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Тайлер Сандерс — 7,07
  Бруно — 6,94
  Дмитрий Ковалёв — 6,63
  Мика Кристенсон — 6,59
  Бенжамен Тоньютти — 5,26
 Приём (процент эффективности)
  Рикардо Лукарелли — 50,00
  Тейлор Сандер — 49,50
  Маурисио Боржес — 48,86
  Талес — 48,45
  Эрвин Нгапет — 47,97

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сборной Франции Эрвин Нгапет.

Итоговое положение

Рекорд 
11 июня в Таллине в матче интерконтинентального раунда третьего дивизиона между Катаром и Венесуэлой был установлен новый рекорд для национальных сборных по количеству очков, разыгранных в партии — третий сет этого матча продолжался 49 минут и завершился со счётом 45:43 в пользу сборной Катара. Предыдущий рекорд (44:42) был установлен в матче Мировой лиги-1999 Канада — Бразилия и в матче Мирового квалификационного турнира Олимпийских игр-2016 Франция — Австралия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировая лига (волейбол)
2017 год в волейболе